Led Zeppelin е бокс сет на едноименната британска рок група, издаден от Atlantic Records на 7 септември 1990 г. в няколко формата:
 4 дигитално ремастерирани компакт диска;
 6 грамофонни плочи;
 4 аудиокасети.
Издадена е и книжка от 36 страници.

Невключените в този бокс сет песни са включени в Boxed Set 2, издаден на 21 септември 1993 г.

Съдържание

Диск едно 
 „Whole Lotta Love“
 „Heartbreaker“
 „Communication Breakdown“
 „Babe I'm Gonna Leave You“
 „What Is and What Should Never Be“
 „Thank You“
 „I Can't Quit You Baby“
 „Dazed and Confused“
 „Your Time Is Gonna Come“
 „Ramble On“
 „Travelling Riverside Blues“ (неиздавана преди)
 „Friends“
 „Celebration Day“
 „Hey Hey What Can I Do“ (неиздавана преди в албум)
 „White Summer/Black Mountain Side“ (неиздавана преди)

Диск две 
 „Black Dog“
 „Over the Hills and Far Away“
 „Immigrant Song“
 „The Battle of Evermore“
 „Bron-Y-Aur Stomp“
 „Tangerine“
 „Going to California“
 „Since I've Been Loving You“
 „D'yer Mak'er“
 „Gallows Pole“
 „Custard Pie“
 „Misty Mountain Hop“
 „Rock and Roll“
 „The Rain Song“
 „Stairway to Heaven“

Диск три 
 „Kashmir“
 „Trampled Under Foot“
 „For Your Life“
 „No Quarter“
 „Dancing Days“
 „When the Levee Breaks“
 „Achilles Last Stand“
 „The Song Remains the Same“
 „Ten Years Gone“
 „In My Time of Dying“

Диск четири 
 „In the Evening“
 „Candy Store Rock“
 „The Ocean“
 „Ozone Baby“
 „Houses of the Holy“
 „Wearing and Tearing“
 „Poor Tom“
 „Nobody's Fault But Mine“
 „Fool in the Rain“
 „In the Light“
 „The Wanton Song“
 „Moby Dick“/Bonzo's Montreux (неиздавана преди в такава форма)
 „I'm Gonna Crawl“
 „All My Love“

Албуми на Лед Зепелин